Гленн Клоуз (,  19 березня 1947) — американська акторка і співачка театру, кіно і телебачення, лауреат трьох телевізійних премій «Еммі», трьох «Золотих глобусів», трьох «Тоні», а також восьмиразова номінантка на премію «Оскар».

Вона найбільш відома за своїми ролями у фільмах «Фатальний потяг», «Небезпечні зв'язки» і «101 далматинець». В останні роки вона в основному працює на телебаченні: зіграла в телесеріалах «Щит», а з 2007 по 2012 знімалася в драмі «Сутичка».

Фільмографія

Акторка

Примітки

Посилання 
 
 

Американські кіноакторки
Американські телеакторки
Американські театральні акторки
Американські кінорежисерки
Американські сценаристки
Американські кінопродюсерки
Американські актори озвучування
Випускники Коледжу Вільяма і Мері
Лауреати премії GLAAD Media Awards
Голлівудська алея слави